Kamionkowskie (Kamionki) – jezioro położone w województwie kujawsko-pomorskim, w powiat toruński, w gminie Łysomice, w odległości 17,4 km na północny wschód od Torunia.

Przy jeziorze rozwinięta jest baza turystyczna z dużym kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym, wypożyczalnią sprzętu wodnego, gastronomią, domkami letniskowymi i polem namiotowym. W głębi ośrodka znajduje się wiele domków oraz hotel. W sezonie wstęp na plażę, na której znajduje się pomost oraz bar, jest płatny. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników WOPR. Jezioro jest miejscem wypoczynku dla mieszkańców okolic. Tuż przed bramą wjazdową do ośrodka znajdują się dwa duże parkingi.

Przypisy 

Jeziora na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim
Jeziora w powiecie toruńskim
Kamionki Małe